SFX peut signifier :
 en français
 spectrométrie de fluorescence des rayons X ;
 Saint François-Xavier, selon son monogramme ;
 La communauté apostolique Saint-François-Xavier, communauté apostolique de l'Église catholique, fondée en 1911 par Madeleine Daniélou ;
 en anglais :
, traduit en français par effets spéciaux. le S correspond à la première lettre du mot , et  correspond à la prononciation approximative du mot  ;
 self-extracting archive, en français « archive auto-extractible » .
 Squirrel Fish Extreme, nouvelle version de JavaScriptCore du projet Open Source Webkit 
 Un format de bloc d'alimentation pour PC qui se destine au mini-boîtiers, c'est un format totalement encadré, largeur de 125 mm, hauteur de 63.5 mm et profondeur de 100 mm

Le nom peut aussi désigner :
 Ex Libris SFX, un résolveur de liens (logiciel utilisé en bibliothèque). Voir pour l'instant l'article en anglais.
 SFX, un magazine anglais de science-fiction.
 S.F.X, un magazine français consacré aux effets spéciaux et fondé en 1991 par le journaliste Alain Bielik.

 SFX Entertainment une entreprise américaine, propriétaire entre autres de Beatport et de Tomorrowland.
 un reflex autofocus sorti en 1987